Дми́трий Ю́дин: Юдин, Дмитрий Александрович (1849 — не ранее 1915) — русский генерал-майор полевой пешей артиллерии, литератор.
 Юдин, Дмитрий Андреевич (род. 1995) — российский хоккеист.
 Юдин, Дмитрий Николаевич (род. 1971) — генерал-майор.